Oak City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oak City (North Carolina)
Oak City (Utah)